Алвайазери:

 Алвайазери — поселок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Лейрия.
 Алвайазери — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лейрия.